Ґміна Лубниці може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Лубниці (Сташовський повіт) — сільська ґміна у Свентокшиському воєводстві
 Ґміна Лубниці (Верушовський повіт) — сільська ґміна у Лодзинському воєводстві